Sangiulianesi – abitanti di San Giuliano Milanese
Sangiulianesi – abitanti di San Giuliano Nuovo
Sangiulianesi – abitanti di San Giuliano Terme
Sangiulianesi – abitanti di San Giuliano Vecchio
Sangiulianesi – abitanti di San Giuliano del Sannio
Sangiulianesi – abitanti di San Giuliano di Puglia